Euscheloribates är ett släkte av kvalster. Euscheloribates ingår i familjen Scheloribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Euscheloribates